Iloilo kan syfta på:

 Iloilo (provins) – provins i Filippinerna
 Iloilo City – en stad i Filippinerna
 Ilo Ilo – en singaporiansk dramafilm från 2013 i regi av Anthony Chen